Fox Sports International
 Fox Sports (Nederland): zie: ESPN (Nederland)
 Fox Sports (Verenigde Staten)